Plaats in Indonesië
 Kembangkuning (Cepogo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kembangkuning (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kembangkuning (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kembangkuning (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kembangkuning (Jatiluhur), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java